Рейу () — топоним Эстонии:
 Рейу — река;
 Рейу — деревня;
 Рейу — мыза;
 Рейу — волость первой Эстонской Республики (ранее — Рейденская волость Перновского уезда Российской Империи).